JPII steht für:
 Johannes Paul II. (1920–2005), von 1978 bis zu seinem Tod Papst der römisch-katholischen Kirche 
 Juzgado de Primera Instancia e Instrucción („Gericht erster Instanz und Ermittlungsgericht“), Bezirksgericht in Spanien, siehe Gerichtsorganisation in Spanien #JPII

JP-2 steht für:
 JP-2, eine Flugbenzinsorte, siehe Kerosin #JP-2, JP-3

Siehe auch:
 JP (Begriffsklärung)

Abkürzung